Родонас (, Родонас, катаревуса: Ροδών, Родон) може да се отнася за:

 Гулинци, на гръцки Родона, село в дем Суровичево, Гърция;
 Робово, на гръцки Родона, село в дем Кукуш, Гърция.